Giorno della vittoria (Estonia) – festa nazionale estone, celebrata il 23 giugno per commemorare la vittoria sull'Esercito imperiale tedesco avvenuta nel 1919 che determinò l'indipendenza del paese.
 Giornata della vittoria (Paesi dell'Europa orientale) (Den' Pobedy) festa celebrata il 9 maggio in alcuni paesi dell'Europa orientale, in memoria della capitolazione della Germania nazista alla fine della seconda guerra mondiale.
 Giornata della vittoria (Paesi dell'Europa occidentale) – festa celebrata in alcuni paesi dell'Europa occidentale, proclamata l'8 maggio 1945, data in cui la seconda guerra mondiale si concluse. Fu il giorno in cui gli alleati accettarono formalmente la resa incondizionata delle forze armate della Germania nazista.
 Giornata della vittoria sul Giappone – giorno della resa del Giappone e quindi la fine effettiva della seconda guerra mondiale. Il termine è stato utilizzato sia per il giorno in cui è stato dato l'annuncio della resa giapponese, nel pomeriggio del 15 agosto 1945 (14 agosto negli USA), come pure per la data della cerimonia ufficiale della resa tenutasi nella baia di Tokyo, a bordo della corazzata USS Missouri, il 2 settembre 1945.